est la formule brute de plusieurs isomères.

 alimémazine, numéro CAS 
 vortioxetine, numéro CAS